Дми́трий Ти́хонович Пру́дников (10 ноября 1921 — 21 октября 1943) — советский военный лётчик. Участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза (1944). Гвардии старший лейтенант.

Биография 
Родился 10 ноября 1921 года в деревне Щербино Ельнинского уезда Смоленской губернии РСФСР (ныне деревня Старое Щербино Ельнинского района Смоленской области Российской Федерации) в семье крестьянина Тихона Григорьевича Прудникова. Русский. В родной деревне окончил начальную школу. Восьмилетнее образование завершал в Москве, куда семья Прудниковых переехала в 1934 году. По окончании школы работал на заводе и одновременно учился в аэроклубе.

В ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии был призван военкоматом Ленинградского района города Москвы осенью 1940 года и направлен в Балашовскую военную авиационную школу. В октябре 1941 года завершил обучение на бомбардировщике СБ и получил сержантское звание, но был оставлен в лётной школе для дальнейшего обучения на штурмовике Ил-2. В боях с немецко-фашистскими захватчиками старший сержант Дмитрий Прудников с 6 сентября 1942 года на Сталинградском фронте в должности лётчика 944-го штурмового авиационного полка 226-й штурмовой авиационной дивизии 8-й воздушной армии.

Боевое крещение принял в Сталинградской битве. Начало боевого пути молодого лётчика оказалось не слишком удачным. Уже в одном из первых боевых вылетов 7 сентября 1942 года при возвращении с боевого задания самолёт был атакован немецким истребителем Ме-109 и подбит. С трудом дотянул самолёт до линии фронта и совершил вынужденную посадку у посёлка Спатаковка всего в 700 метрах от немецких позиций. Но лётчик быстро набирался боевого опыта. К концу сентября 1942 года совершил 12 успешных боевых вылетов на штурмовку мотомеханизированных колонн и артиллерийский позиций противника, сбросил на цели 6000 килограммов авиабомб и выпустил 92 реактивных снаряда, уничтожив при этом не менее двух танков и до 20 немецких автомашин с войсками и грузами, чем оказал серьёзную поддержку оборонявшим Сталинград наземным частям. К началу контрнаступления советских войск под Сталинградом уже был в полку признанным мастером штурмовых ударов. В ходе операции «Уран» будучи командиром авиационного звена и заместителем командира эскадрильи неоднократно водил группы от 2 до 12 самолётов на штурмовку войск противника, чем способствовал продвижению вперёд своих наземных войск.

В середине декабря 1942 года 226-я штурмовая авиационная дивизия была выведена на переформирование. Пройдя переаттестацию, получил звание лейтенанта, после чего его направили для прохождения дальнейшей службы в 505-й штурмовой авиационный полк. В двадцатых числах декабря лейтенант участвовал в отражении танкового удара группы армий «Дон», пытавшейся деблокировать окружённую в Сталинграде 6-ю армию Ф. Паулюса. 2 января 1943 года 226-я штурмовая авиационная дивизия в составе 8-й армии была передана Южному фронту и поддерживала наступление его наземных войск во время Ростовской наступательной операции, по завершении которой была выведена в резерв.

Приказом НКО СССР № 128 от 18 марта 1943 года за отличие в Сталинградской битве дивизия была преобразована в 1-ю гвардейскую штурмовую авиационную дивизию, а 505-й штурмовой авиационный полк стал 75-м гвардейским. В двадцатых числах апреля 1943 года экипаж под его командованием в числе 15-ти лучших экипажей дивизии был отобран для выполнения специальных заданий командования. Участвовал в штурмовках немецких эшелонов на станции Успенская, уничтожал плавсредства противника в Азовском море, в составе группы совершал налёты на аэродром Кутейниково, на котором было уничтожено до 20 вражеских самолётов.

5 июля 1943 года был назначен исполняющим обязанности командира 1-й авиационной эскадрильи 75-го гвардейского штурмового полка. С середины июля 1943 года его эскадрилья сконцентрировалась на штурмовках сильно укреплённой и глубоко эшелонированной линии обороны противника Миус-фронт, а также перебрасываемых к линии фронта резервов противника. Особенно интенсивно эскадрилья Дмитрия Прудникова работала в районе Куйбышево, где позднее оборонительная линия немцев была прорвана. Лётчики эскадрильи разрушали опорные узлы на переднем крае вражеской обороны и подавляли огонь немецкой артиллерии в районе Куйбышево, Саур-Могила, колхоз Мариенгейм, бомбили скопления танков и мотопехоты в районе Харцизска и Чистяково, производили штурмовки железнодорожных узлов Успенская и Дебальцево. В ходе начавшейся в августе 1943 года Донбасской операции эскадрилья оказывала непосредственную штурмовую поддержку наступающим частям 5-й ударной армии, совершая до трёх вылетов в день.

21 августа 1943 года вместе со своими лётчиками разбомбил немецкую танковую колонну в районе Горяны. 23 августа 1943 года группа из 12-ти Ил-2, ведомая гвардии лейтенантом Дмитрием Прудниковым, оказала наземным войскам действенную помощь при овладении сильно укреплённым опорным пунктом немцев селом Кринички, ракетно-бомбовым ударом подавив огневые средства неприятеля и повредив 8 танков. 25 августа 1943 года поднял в воздух шестёрку Илов. В районе реки Мокрый Еланчик лётчики заметили как группа из 12-ти немецких самолётов Ю-87 бомбит боевые порядки советских наземных войск. Несмотря на полную бомбовую нагрузку, принял решение атаковать врага. В завязавшемся воздушном бою советские лётчики сбили 5 Ю-87, а остальных обратили в бегство. При этом находившаяся на подходе вторая волна немецких бомбардировщиков общим числом до 20 самолётов не решилась вступить в схватку, и сбросив бомбы куда попало, легла на обратный курс. Блестящая воздушная победа советских лётчиков вызвала большое воодушевление в наземных войсках, наблюдавших за ходом боя.

Всего к концу августа 1943 года совершил 78 успешных боевых вылетов на штурмовку переднего края обороны противника, его резервов и объектов военной инфраструктуры и нанёс большой урон врагу, уничтожив 14 танков, 19 автомашин с войсками и грузами, 5 артиллерийских, 4 зенитных и 1 миномётную батареи, 1 цистерну с горючим и до 125 солдат и офицеров вермахта. В результате ракетно-бомбовых ударов им создано на объектах противника 6 крупных очагов пожара и уничтожен склад с боеприпасами и 8 вагонов с военным имуществом. Кроме того в составе группы потопил один сторожевой катер и моторную лодку и ещё один катер поджёг, повредил гружёную баржу и уничтожил до 20 самолётов противника на земле. Не менее успешно действовала и его эскадрилья. В период с 5 июля по 29 августа 1943 года она совершила 174 боевых самолёто-вылета, уничтожив при этом 26 танков, 31 автомашину, 18 артиллерийских и 9 зенитных и 6 миномётных батарей, 4 склада с боеприпасами, 25 вагонов с военным имуществом, 4 цистерны с горючим, 1 паровоз и до 300 солдат и офицеров противника.

29 августа 1943 года командир 75-го гвардейского штурмового авиационного полка гвардии майор  представил гвардии лейтенанта Дмитрия Прудникова к званию Героя Советского Союза. Указ Президиума Верховного Совета СССР был подписан 4 февраля 1944 года уже после гибели Дмитрия Тихоновича.

Логическим продолжением Донбасской наступательной операции для войск Южного фронта должен был стать прорыв участка Восточного вала на реке Молочной и их выход к низовьям Днепра. С этой целью командование фронта 26 сентября начало Мелитопольскую фронтовую операцию. К началу штурма долговременной немецкой линии обороны был произведён в гвардии старшие лейтенанты и окончательно утверждён в должность командира 1-й эскадрильи 75-го гвардейского штурмового авиационного полка. В ходе начавшегося наступления его эскадрилья действовала южнее Мелитополя, осуществляя штурмовую поддержку наземных частей 28-й, а затем и 51-й армий.

В течение сентября — октября 1943 года будучи ведущим групп штурмовиков от 6 до 12 самолётов совершил 29 боевых вылетов на штурмовку артиллерийских и миномётных позиций противника и его сильно укреплённых узлов обороны. В роковой день 21 октября 1943 года погода была малопригодной для полётов. Высота облачности не превышала 200 метров, а видимость — 1 километра. Но советские лётчики хорошо понимали, что без их поддержки наземным войскам будет крайне тяжело взломать глубоко эшелонированную оборону противника. Вёл шестёрку Ил-2 в составе группы из 12-ти самолётов на штурмовку опорных пунктов немцев в районе станции Тащенак. Лётчикам пришлось вести боевую работу на высотах от бреющего полёта до 150 метров в условиях сильного противодействия зенитной артиллерии неприятеля. Тем не менее, они в течение двадцати пяти минут утюжили немецкие позиции, сделав 14 заходов на цель. Благодаря смелым и решительным действиям штурмовой авиации наземные части овладели первой линией обороны. Однако брошенные в прорыв танки вскоре столкнулись с хорошо организованной противотанковой обороной. Поэтому группа после дозаправки и пополнения боезапаса вновь направилась в этот район для штурмовки артиллерийских и миномётных позиций противника. При заходе на цель Ил-2, на котором был Дмитрий Прудников, был сбит прямым попаданием зенитного снаряда.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому составу военно-воздушных сил Красной Армии» от 4 февраля 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» удостоен посмертно звания Героя Советского Союза.

Первоначально лётчика похоронили возле станции Тащенак. Позднее его тело было перевезено в Москву и захоронено на  (25 уч.).

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» (04.02.1944);
 орден Ленина (04.02.1944);
 три ордена Красного Знамени (12.12.1942; 23.07.1943; 30.08.1943);
 орден Отечественной войны 1-й степени (01.11.1943, посмертно);
 медаль «За оборону Сталинграда» (июнь 1943).

Память 

 Именем Героя Советского Союза Д. Т. Прудникова названа улица в Москве.
 В музее ГОУ СОШ № 128 города Москвы есть экспозиция, посвящённая Герою Советского Союза Д. Т. Прудникову.

Примечания

Литература

Документы

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Балашовского высшего военного авиационного училища лётчиков
Лётчики Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Перезахороненные